Выборы в Национальное собрание Азербайджана прошли 12 ноября (первый тур) и 26 ноября (второй тур) 1995 года. В 15 одномандатных округах результаты были, по разным причинам, аннулированы; повторные выборы прошли 4 февраля 1996 года. 18 февраля 1996 года также было проведено повторное голосование по общенациональному округу. На выборах победу одержала партия Новый Азербайджан, получившая 59 из 125 мест в Национальном собрании. Явка при голосовании по общенациональному округу составила 86,1 % .

Результаты 

Парламентские выборы в Азербайджане
Выборы 1995 года
Выборы 1996 года
Ноябрь 1995 года
Февраль 1996 года
1995 год в Азербайджане
1996 год в Азербайджане